Di Bartolo ist der Name folgender Personen:

 Andrea di Bartolo (* um 1360; † 1428), italienischer Maler
 Domenico di Bartolo (eigentlich Domenico Ghezzi, * um 1400; † um 1445), italienischer Maler 
 Taddeo di Bartolo (* um 1362 oder 1363; † 1422), italienischer Maler 

Siehe auch:
 Bartolo